Рэндалл Джон Грегг (; род. 19 февраля 1956, Эдмонтон) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» (1984, 1985, 1988, 1989, 1990).

Игровая карьера 
На студенческом уровне в течение четырёх сезонов играл за «Альберту Голден Беарс», команду представляющую Альбертский университет, став в команде ключевым игроком обороны. По окончании сезона получил предложение о контракте о «Нью-Йорк Рейнджерс», но отказался от него для того чтобы проводить время с отцом и играть за сборную Канады.

В 1980 году уехал в Японию и присоединился к клубу «Кокудо Кэйкаку», за который играл в течение двух сезонов. По окончании сезона весной 1982 года вернулся в Канаду и стал игроком клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», в котором доиграл оставшуюся часть сезона. В последующие годы он стал ключевым игроком обороны «Ойлерз», выиграв в составе этой команды пять Кубков Стэнли.

В 1990 году после пятого выигранного Кубка Стэнли завершил карьеру, но в 1991 году вернулся и подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс», в котором отыграв до конца завершил карьеру игрока.

В составе сборной Канады играл на ОИ-1980 и ОИ-1988, на которых канадцы остались без медалей. Также в составе канадской сборной стал обладателем Кубка Канады 1984.

Медицинская деятельность 
Получив медицинское образование, работает врачом в области спортивной медицины.

Семья  
Женат на бывшей конькобежке Кэти Фогт; у пары четверо детей, трое из них Сара и Джейми - конькобежцы, а старшая дочь Джессика - шорт-трекистка, которая была призёром ряда международных соревнований.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ХК «Сэйбу Принс Рэббитс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Обладатели Кубка Стэнли
Выпускники Альбертского университета